Élie Decazes – politico francese, a capo del governo Decazes
 Jean Decazes – velista francese, terzo duca di Decazes
 Louis Decazes – diplomatico e politico francese